Kabompo je lahko:
 Kabompo (mesto)
 Kabompo (reka)